Friedensturm ist der Name folgender Bauwerke in Deutschland:

 Friedensturm (Frankfurt (Oder)), Wasserturm in Frankfurt (Oder), Brandenburg
 Friedensturm (Weinböhla), Aussichtsturm in Weinböhla, Landkreis Meißen, Sachsen

Siehe auch:
 Dai Heiwa Kinentō (Großer-Frieden-Gebetsturm), Aussichtsturm in Tondabayashi, Japan